Barbabianca – soprannome di Ser Barristan Selmy, personaggio delle Cronache del ghiaccio e del fuoco
 Barbabianca – soprannome di Edward Newgate, personaggio di One Piece